Landsteiner steht für:

 Landsteiner (Mondkrater) im Mare Imbrium

Landsteiner ist der Familienname folgender Personen:
 Anika Landsteiner (* 1987), deutsche Autorin, Journalistin und Podcasterin
 John Landsteiner (* 1990), US-amerikanischer Curler
 Karl Landsteiner (1868–1943), österreichischer Pathologe, Hämatologe und Serologe, Nobelpreisträger
 Karl Borromäus Landsteiner (1835–1909), österreichischer katholischer Theologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Karl Landsteiner Gesellschaft
 Karl Landsteiner Memorial Award
 Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, österreichische Privatuniversität mit Sitz in Krems an der Donau